Бре́де Па́улсен Ха́нгеланд (; 20 июня 1981, Хьюстон) — норвежский футболист, защитник.

Карьера 

Родился в американском Хьюстоне, где тогда находились его родители (отец Хангеланда — работник нефтяной компании).

Финалист Лиги Европы 2009/10. Тем не менее, именно Бреде в решающем матче грубо ошибся в своей штрафной на 116 минуте, позволив Диего Форлану обыграть себя буквально в метрах от ворот Марка Шварцера. Это привело к дублю уругвайца и победе мадридского «Атлетико» над «Фулхэмом».

Служил в норвежской армии.

Летом 2016 года завершил карьеру игрока.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»